Фи́нрод () — персонаж легендариума английского писателя Дж. Р. Р. Толкина, действующий в книге «Сильмариллион», эпической поэме «Песнь о Берене и Лютиэн» () и «Серых Анналах», а также упоминаемый во многих других материалах Толкина. Эльфийский король, старший сын Финарфина, внук Финвэ, брат Галадриэль, прозванный Верным и Другом Людей.

Имена 
 Артафиндэ Инголдо Арафинвион — квенийское имя.
 Финдарато — перевод квенийского имени Артафиндэ на тэлерине.
 Финрод — перевод квенийского имени Артафиндэ на синдарин.
 Фелагунд — на кхуздуле означает «Вырубающий пещеры» (); дано гномами во время строительства Нарготронда.
 Атандил («Друг Людей») — прозвище дано эльфами в честь его дружбы с людьми.
 Ном («Мудрый») — дано людьми.

Жизнеописание 
Годы жизни: 1300 (Валинорское летосчисление) — 465 Первой Эпохи.

Родился в Валиноре в семье Финарфина и Эарвен. Был дружен с сыновьями Финголфина, своими двоюродными братьями — Фингоном, Тургоном и Аргоном.

Один из предводителей нолдор во времена Исхода в Белерианд. Выступил против Клятвы Феанора, но вместе с большинством нолдор покинул Валинор и отправился в Средиземье, чтобы отомстить Морготу за смерть своего деда Финвэ, хотя в Валиноре у него осталась возлюбленная (Амариэ). В отличие от своего отца, Финарфина, не повернул назад после Пророчества Мандоса, а продолжил свой путь через Хэлкараксэ.

В Средиземье правил Западным Белериандом, основал крепость Минас Тирит на острове Тол Сирион. Основал и возглавил государство Нарготронд. Первым из западных эльфов встретил в Оссирианде смертных людей (Дом Беора). Финрод остался жить среди них, учил их истинному знанию, заслужил любовь нового народа, и вскоре пришельцы признали его своим правителем и с тех пор всегда были верны Дому Финарфина.

Во время Четвёртой Битвы Белерианда (Дагор Браголлах) был спасён Барахиром и принёс клятву дружбы ему и его потомкам, подарив тому кольцо с геральдическим изображением дома Финарфина, изготовленное нолдор ещё в Валиноре. Сопровождал Берена в походе за Сильмариллом, на Тол-ин-Гаурхот вступил в магический поединок с Сауроном и был им побеждён. Погиб в подземельях Тол-ин-Гаурхота, ценою своей жизни спасая Берена, прошёл через Чертоги Мандоса и вернулся в Эльдамар, где встретил своего отца Финарфина и воссоединился с Амариэ.

Родовой знак 
Как и у его отца, Финарфина, родовым знаком Финрода и его дома были две переплетённые змеи с зелёными глазами и золотая корона из цветов: одна из змей защищает корону, другая пожирает.

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кто такой Финрод Фелагунд и зачем он нужен?
 Энциклопедия Арды-на-Куличках

Короли Средиземья
Эльфы Средиземья
Персонажи книги «Сильмариллион»
Вымышленные основатели городов